Jáchymov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:
 Jáchymov (St. Joachimsthal), Stadt im Okres Karlovy Vary, namensgebender Ort für den Taler
 Hier spielt der Roman Jáchymov von Josef Haslinger
 Jáchymov (Joachimsdorf), Ortsteil von Brniště, Okres Česká Lípa
 Jáchymov (Velká Bíteš) (Joachimshof), Ortsteil von Velká Bíteš, Okres Žďár nad Sázavou
 Jáchymov (Joachimsdorf), Ortslage von Náklo, Okres Olomouc
 Jáchymov (Jachymow), Ortslage von Stachy, Okres Prachatice
 Nový Jáchymov (Neu Joachimsthal), Gemeinde im Okres Beroun

Siehe auch:
 Jachimowicz
 Jakimow
 Joachimowo